Алекса́ндр Ива́нович Саве́льев (1901—1987) — советский , Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член КПСС с 1917 года.
 В 1938—1941 гг. — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 В 1941—1943 гг. — дипломатический агент НКИД СССР в Петропавловске-Камчатском.
 В 1943—1944 гг. — консул СССР в Хакодате (Япония).
 В 1944—1946 гг. — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 В 1946—1950 гг. — генеральный консул СССР в Урумчи (Китай).
 В 1950—1952 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Бирме.
 В 1952—1959 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский. — М.: Наука, 1985—1986 г. — Т. 3, с. 6.

Послы СССР в Бирме
Члены КПСС